Die 1. Bundesliga Snooker 2018/19 war die 21. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse in der Billardvariante Snooker. Sie begann am 15. September 2018 und endete am 12. Mai 2019.

Der 1. SC Mayen-Koblenz konnte seinen Titel verteidigen, Vizemeister wurde wie bereits im Vorjahr die TSG Heilbronn. Die Pool Factory Roth und der 1. DSC Hannover stiegen in die 2. Bundesliga ab.

Tabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die Relegation fand am 22. Juni 2019 beim Aachener Snookerclub statt. Dieser traf als Sechster der Bundesliga auf den Zweitplatzierten der 2. Bundesliga Süd, den SSC Fürth, und den Drittplatzierten der 2. Bundesliga Nord, den BC Break Lübeck. Fürth nahm bereits zum dritten Mal in Folge als Zweitliga-Vizemeister an der Relegation teil, konnte aber erneut nicht aufsteigen; der Verein aus Aachen sicherte sich mit zwei Siegen den Klassenerhalt.

Ergebnisse 

|}

Tabelle

Einzelrangliste

Century-Breaks 
8 Spieler erzielten insgesamt 16 Century-Breaks.

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Bundesliga Snooker 2018/19 auf der Website der Deutschen Billard-Union

2018
Snookerveranstaltung 2018
Snookerveranstaltung 2019